

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Szyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś 
 Szyce – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica

Miejscowości na Białorusi 

 Szyce – agromisteczko w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.